Meravis steht für

 Meravis (Sultan), Sultan in Ägypten zu Lebzeiten von Saladin
 Meravis Wohnungsbau und Immobilien, ursprünglich 1949 durch den Sozialverband Deutschland (SoVD) gegründetes Immobilienunternehmen